Lafitte kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lafitte-Vigordane, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Lafitte-sur-Lot, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lafitte, Tarn-et-Garonne, departementet Tarn i regionen Occitanien-et-Garonne,

USA 

 Lafitte (ort i USA), Louisiana, Jefferson Parish, 

Robotskapade USAförgreningar